Марсиу Элизиу ди Фрейтас (, 26 ноября 1925, Белу-Оризонти — 4 января 1988) — бразильский шахматист, шахматный журналист и функционер.

Чемпион Бразилии 1947 г. Серебряный призер чемпионата Бразилии 1949 г. Бронзовый призер чемпионата Бразилии 1964 г.

Чемпион штата Сан-Паулу 1945 и 1950 гг. Серебряный призер чемпионата штата Сан-Паулу 1946 г.

Участник международных турниров в Мар-дель-Плате.

В 1960 г. представлял Бразилию в зональном турнире.

Президент Шахматной федерации штата Сан-Паулу (1955 г.). Президент Шахматного клуба Сан-Паулу с 1959 г. (переизбран в 1961 г.). Президент Бразильской конфедерации шахмат (1966—1969 гг.).

В 1951 г. вел шахматный отдел в газете «A Noite» (Сантус). В 1955—1956 гг. совместно с Ф. Карвалью издавал журнал «Xadrez» («Шахматы»).

Книга 
 «Partidas de Xadrez» (1978) — 96 партий с комментариями.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Фрейтаса в базе Chessgames
 Личная карточка М. Фрейтаса на сайте 365Chess
 Биография М. Фрейтаса

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Белу-Оризонти
Шахматные журналисты
Шахматные функционеры